Amerikai Egyesült Államok
 Artesia, Colorado, Dinosaur (Colorado) elavult neve
 Artesia (Kalifornia)
 Artesia (Mississippi)
 Artesia (Új-Mexikó)
 Artesia Wells, Texas
 Artesia Beach, Wisconsin

Hasonló néven
Artesian (egyértelműsítő lap)
Artésia megszűnt nemzetközi vasúti járat